The Happy House – film del 1915 prodotto dalla Essanay
 El beit el said (titolo internazionale: The Happy House) – film del 1952 diretto da Hussein Sedki
 The Happy House – film del 2013 diretto da D.W. Young